Gelber Fluss oder Der Gelbe Fluss steht für:

 Gelber Fluss, chinesischer Fluss (Huang He)
 Der Gelbe Fluss (Klavierkonzert), chinesische Klavierkomposition